Ма́лая Нехворо́ща () — село,
Малонехворощанский сельский совет,
Машевский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323083001. Население по переписи 2001 года составляло 538 человек.

Является административным центром Малонехворощанского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Свистуновка.

Географическое положение 
Село Малая Нехвороща находится на берегах реки Нехворощанка,
выше по течению примыкает село Свистуновка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Нехвороща (Новосанжарский район).
На реке несколько запруд.

Экономика 
 ООО "Компания ФАРМКО"     ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ: Зерновые, кукуруза  Подсолнечник

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Примечания